Григо́рій Ю́рійович Діа́нов ( , с. Миколо-Бабанка, Бобринецький район, Кіровоградська область, Україна —  , м. Ульм, з. Баден-Вюртемберг, Німеччина) — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Народився 1996 року в селі Миколо-Бабанка на Кіровоградщині, у багатодітній родині. Зростав разом із двома старшими сестрами та двома молодшими братами. Родина переїхала спочатку до с. Бобринка, а 2013-го оселилась в с. Чарівне Бобринецького району. 2011 року закінчив Бобринківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів, 2014-го — професійно-технічне училище № 32 м. Бобринець, де здобув професію «Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г техніки» й отримав посвідчення тракториста категорій «А1, А2, В1». Два місяці працював за спеціальністю.

Під час війни, не чекаючи весняного призову, 12 грудня 2014-го вступив на військову службу за контрактом. Пройшов підготовку в навчальному центрі «Десна».

Солдат, стрілець 14-ї окремої механізованої бригади, в/ч А1008, м. Володимир-Волинський.

Зазнав поранення черевної порожнини та складної травми хребта внаслідок вибуху в зоні проведення антитерористичної операції, стан бійця стабілізували в Артемівській лікарні (за іншими даними, поранений поблизу селища Піски Ясинуватського району). Лікувався у шпиталях Харкова та Києва, переніс кілька операції, 20 березня відправлений на лікування до Німеччини. Прооперований у шпиталі Бундесверу в місті Ульм, після операції подзвонив мамі, але вранці 31 березня помер.

15 квітня з 18-річним захисником прощались в райцентрі Бобринець, в районі було оголошено дводенну жалобу, похований на Петрівському цвинтарі Бобринківської сільської ради.

Без Григорія лишились мати Кирило Наталія Володимирівна, батько Діанов Юрій Михайлович, дві сестри та двоє братів.

Вшанування 
 25 червня 2015 року в ПТУ № 32 м. Бобринця, на фасаді навчального корпусу № 1, відкрито пам'ятну дошку випускнику училища Григорію Діанову.

Примітки

Джерела 
 Діанов Григорій Юрійович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Герої не вмирають… Діанов Григорій Юрійович // Сторінка пам'яті на сайті Професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець.
 Український солдат помер у лікарні Бундесверу  // Deutsche Welle, 1 квітня 2015.
 Кіровоградщина попрощалася із загиблим юним героєм війни  // Перша електронна газета, 15 квітня 2015.

Уродженці Бобринецького району
Померли в Баден-Вюртемберзі
Поховані в Бобринецькому районі
Люди, на честь яких встановлено пам'ятні таблиці